Municipio San Rafael steht für folgende Municipios:

 Municipio San Rafael (Santa Cruz) in Bolivien
 Municipio San Rafael (Veracruz) in Mexiko
 Municipio San Rafael de Carvajal in Venezuela